Белојт има више значења:
 Белојт (Висконсин)
 Белојт (Канзас)
 Белојт (Охајо)